Narciarski bieg indywidualny mężczyzn na 50 km techniką dowolną został przeprowadzony 26 lutego. Zawody odbywały się na trasach w Pragelato, a przystąpiło do nich 82 zawodników z 32 państw. Tytuł zwycięzcy przypadł Włochowi Giorgio Di Centa.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006